Mielniki (ukr. Ме́льники) – wieś na Ukrainie w rejonie starowyżewskim, obwodu wołyńskiego. Liczy 57 mieszkańców.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

 
Rejon starowyżewski
Wsie w obwodzie wołyńskim